Campanal puede referirse a:

 Campanal, barrio del concejo de Gozón, Asturias;
 Guillermo Campanal, Campanal I (1912-1984), futbolista y entrenador español;
 Marcelino Campanal, Campanal II (1931-2020), futbolista y atleta español.